Dzsahángír mogul sah, a Mogul Birodalom uralkodója.
 Dzsahángír herceg, I. Szulejmán oszmán szultán fia.